taka – waluta Bangladeszu
 Taka – miasto w Japonii
 Taka – atol na Wyspach Marshalla